Ngor peur désigner :

Patronymes 
 Haing S. Ngor, un médecin cambodgien qui a joué le rôle du photojournaliste Dith Pran dans La Déchirure.
 Peter Ngor Chi-Kwan, un directeur de la photographie du cinéma hongkongais.

Toponymes 
(parfois N'gor ou N'Gor)
 Ngor, un village et une commune du Sénégal sur la pointe des Almadies, près de Dakar.
 Ngor, une île du Sénégal en face du village du même nom.

Bouddhisme tibétain 
 La tradition Ngor du bouddhisme tibétain.
Son fondateur, en 1429, Ngorchen Künga Zangpo ;
Le monastère de Ngor Éwam Chöden ;
Le monastère de Ngor Ewam Phendé Ling ;

Autres 
 une lettre de l'alphabet thaï.